

Топоніми 
 Наґата (Токіо) — квартал в районі Тійода, Токіо.
 Наґата, Кобе

Персоналії 
Наґата — прізвище японського походження.

 Наґата Кацухіко ( 1973) — японський борець греко-римського стилю і боєць мішаних єдиноборств, чемпіон Азії з греко-римської боротьби, бронзовий призер Олімпійських ігор.
 Тецуо Наґата ( 1952) — французький кінорежисер японського походження.

Японські прізвища